Franciaország
Pierreville, település Manche megyében
Pierreville, település Meurthe-et-Moselle megyében